Carixè (en llatí Charixenus, en grec antic Χαρίξενος) o Carixenes (Charixenes, Χαριξένες) va ser un metge grec que va viure probablement al . El menciona Asclepíades Farmació. Moltes de les seves fórmules van ser conservades per Galè i Aeci.

Referències 

Metges de la Grècia romana